1500 m Eisschnelllauf der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2018.

Ausgetragen wurden die 1500 m im Eisschnelllauf der Frauen am 12. Februar 2018 um 21:30 Uhr Ortszeit (13:30 Mitteleuropäischer Zeit). Austragungsort war das Gangneung Oval.

Olympiasiegerin wurde die Niederländerin Ireen Wüst. Silber ging an die Japanerin Miho Takagi und Bronze an Wüsts Landsfrau Marrit Leenstra.

Bestehende Rekorde

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf der offiziellen Webseite der Olympischen Winterspiele 2018

1500 m (Frauen)
Fraueneisschnelllaufwettbewerb